Ophelia est le nom de plusieurs systèmes tropicaux dont:

Océan Atlantique 

Ouragan Ophelia (2005) ;
Ouragan Ophelia (2011) ;
Ouragan Ophelia (2017), un rare ouragan de catégorie 3 passant à l'est des Açores et causant d'importants dégâts sous forme de tempête post-tropicale en Irlande.

Océan Pacifique nord 

 Tempête tropicale Ophelia (1948) (T4805) ;
 Typhon Ophelia (1953), (T5308) de cétégorie 3 ;
 Typhon Ophelia (1958) (T5801) de catégorie 5 ;
 Typhon Ophelia de catégorie qui dévasta l'atoll d'Ulithi. À cause de ses effets et de sa longue vie de ce typhon, le nom Ophelia fut retiré des listes futures dans le bassin Pacifique.

Océan Pacifique Sud 

 Cyclone Ophelia (1986)
 Cyclone tropical Ophelia (1996)
 Cyclone Tropical Ophelia (2008)

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme